Александр Витензон (литературный псевдоним Александр Витов, настоящее имя Зискинд Айзикович Витензон; 22 октября 1906, Витебск — 6 июня 1999) — советский кинематографист, сценарист и редактор.
У Витензон Александра Зискиндович был не один племянник, а ещё 2 родных.
Витензон Геннадий Яковлевич и Витензон Тамара Яковлевна. А Генрих, племянник его жены. А Геннадий Яковлевич и Тамара Яковлевна дети его родного брата Якова Айзиковиса.

Биография 
Родился в Витебске в семье маляра. С 26 июня 1941 года служил начальником отдела армейской жизни газеты «Боевая тревога» и редактором дивизионной газеты «За Советскую Родину» 11-й гвардейской армии на Белорусском фронте, гвардии майор. Награждён орденом Красной Звезды (1944), орденом Отечественной войны II степени (1945), медалями. Демобилизован в 1946 году.

Был главным редактором Главного Управления по производству художественных фильмов (ГУПХФ), курировал вопросы, связанные с деятельностью киностудии «Ленфильм».

Семья 
 Жена — Гита Файбишевна Сапгир (1906—?), математик, родом из богатой семьи витебских фабрикантов.
 Дочь — Жанна Зискиндовна Витензон, сценарист-мультипликатор.
 Брат — Яков Айзикович Витензон (1910—1941), с 1934 года технический инспектор весоизмерительной лаборатории Всесоюзного НИИ метрологии имени Д. И. Менделеева (ВНИИМ), в 1939—1941 годах начальник Волховского межрайонного отделения ВНИИМ; погиб в боях за Ленинград на Лужском рубеже.
 Племянник — поэт Генрих Сапгир.

Фильмография

Редактор 
 1936 — Депутат Балтики
 1936 — Великий гражданин
 1937 — Возвращение Максима
 1938 — Выборгская сторона
 1938 — Пётр I
 1950 — Мусоргский
 1950 — Римский-Корсаков
 1954 — Большая семья
 1955 — Овод
 1955 — Дело Румянцева

Сценарист 
 1940 — Сибиряки
 1957 — Заноза
 1957 — Полесская легенда
 1958 — Отцы и дети
 1961 — На берегах Ингури
 1963 — Кто оседлает коня
 1969 — Главный свидетель
 1972 — Лесная баллада

Примечания

Ссылки 
 Кино-Театр. Ру
 Энциклопедия кино
 База данных «Современная Россия»
 Витов А. ВГИК 2000
 Память народа

Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Выпускники Белорусского государственного университета
Персоналии:Ленфильм